William Cowper (1666–1709) angol sebész, anatómus
 William Cowper (1731–1800) angol költő